ULS Airlines Cargo (была известна под именем Kuzu Airlines Cargo) — турецкая грузовая авиакомпания. Базовый аэропорт авиакомпании — Стамбульский аэропорт имени Ататюрка.

История 
В 2004 году была создана авиакомпания Baron Air Cargo. Флот авиакомпании состоял из одного самолёта Airbus A300. В том же году она была переименована в Kuzu Cargo Airlines.

В 2008 году Джабраил Караарслан, один из сооснователей ULS Global, инициировал сделку по приобретению авиакомпании Kuzu Cargo Airlines.

3 июля 2009 авиакомпания сменила название на ULS Airlines Cargo.

В декабре 2018 года все три Airbus A310, принадлежащие ULS Airlines Cargo, были арендованы авиакомпанией Turkish Airlines.

В феврале 2020 года авиакомпания заявила желании начать заниматься пассажирскими перевозками из аэропорта Антальи. Для этого планируется приобрести два Airbus A330.

Также в начале 2020 года стало известно о планах приобрести Airbus A321.

Флот 
Флот, по состоянию на 2020 год состоит из трёх самолётов. Все они арендуются авиакомпанией Turkish Airlines.

Инциденты и происшествия 
 31 декабря 2012 самолёт авиакомпании выполнявший рейс из Ганы в Дубай с посадкой в Стамбуле, был арестован турецкими властями. Причиной задержки было указано — отсутствие документов на груз у экипажа..

 В 2016 году авиакомпания, как часть ULS Global, подозревалась в участии в нелегальных схемах доставки товара в Россию.

Примечания 

Авиакомпании Турции